BWO steht als Abkürzung für:
 Backward-wave Oszillator, elektronische Komponente zur Erzeugung von Mikrowellen
 Bodies Without Organs, schwedische Pop-Band
 Bundesamt für Wohnungswesen
 Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore
 Bundeswahlordnung, deutsche Rechtsverordnung
 Flughafen Balakowo (IATA-Code), russischer Flughafen

BWO